Slovenské povstání může být:

 Slovenské národní povstání roku 1944
 Slovenské povstání (1848–1849)